Ле́вич — еврейская фамилия.

 Левич, Александр Петрович (1945—2016) — советский и российский биофизик и эколог.
 Левич, Вениамин Григорьевич (1917—1988) — советский, израильский и американский физик.
 Левич, Джозеф (Джери Льюис, 1926—2017) — американский актёр-комик.
 Левич, Яким Давидович (1933—2019) — советский и украинский художник.

См. также 
 Лёвич, Клаус (1936—2002) — немецкий актёр